Die Life Time Hutkay.fit Houston Open 2017 fanden vom 19. bis 23. April 2017 in Houston, Texas, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Kategorie PSA 70.

Vorjahressieger war Marwan Elshorbagy, der nicht erneut teilnahm. Im Finale setzte sich der Weltranglistenführende Karim Abdel Gawad gegen Tarek Momen mit 11:6, 5:11, 11:8 und 11:6 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Mazen Hesham einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
  Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2016/17
Squashturnier in Houston